Skarven bezeichnet:

 Skarven (Insel), Insel im Südatlantik
 Skarven (Schiff), finnische Fähre